Мисс Мира 1992 () — 42-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 12 декабря 1992 года во Sun City Entertainment Center, Сан-Сити, ЮАР. В конкурсе участвовали 83 девушки. Победила Юлия Курочкина, представлявшая Россию.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-10

 1. Финляндия
 2. Венесуэла
 3. Дания
 4. Великобритания
 5. Россия

 6. Багамские острова
 7. Южная Африка
 8. Соединенные Штаты
 9. Израиль
 10. Польша

Топ-5
 1. Россия
 2. Польша
 3. Южная Африка
 4. Великобритания
 5. Венесуэла

Участницы

Заметки

Дебют 
 Хорватия, Россия, Словения и  Украина соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Замбия последний раз участвовали в 1974 году.
 Сейшельские острова последний раз участвовали в 1975 году.
 Бермудские острова и Уганда последний раз участвовали в 1989 году.
 Канада, Гонконг и Шри-Ланка последний раз участвовали в 1990 году.

Отказались 
  — Melanie Smith
  — Jamilla Haruna Danzuru
  — Yanina Elizabeth Fajardo
  — Aisha Wawira Lieberg
  — Ingrid Yrivarren Paz
  — Romana Ridjan

Другие заметки

Изменения на Мисс Мира

Участие в других конкурсах красоты

См. также 
 Мисс Вселенная 1992
 Мисс Интернешнл 1992

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1992

Мисс мира
События 12 декабря
Декабрь 1992 года
1992 год в ЮАР